Дискография Нейтана Картера, английско-ирландского певца, состоит из девяти студийных альбомов, трех концертных альбомов и девяти синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы

Как ведущий артист

Как приглашенный артист

Промосинглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Магазин Нейтана Картера
 Профиль в Facebook
 Профиль в Twitter

Картер, Нейтан